Лінія A:

 Лінія A — лінія метрополітену Буенос-Айреса.
 Лінія A — лінія RER.
 Лінія A — лінія метрополітену Роттерадама.
 Лінія A — лінія метрополітену Праги.
 Лінія A — лінія метрополітену Рима.
 Лінія A — лінія метрополітену Тулузи.
 Лінія A — лінія метрополітену Ліона.